Сборная Словении по регби представляет Словению в международных матчах по регби-15 высшего уровня. Команда выступает в дивизионе 2C Кубка европейских наций. Командой управляет Регбийный союз Словении. В мировом рейтинге IRB Словения занимает 71-е место. Сборная не выходила в финальную часть чемпионатов мира.

Текущий состав 
Состав на матч с Венгрией (27 октября 2012 года).

Результаты 
По состоянию на 17 июня 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт федерации

Словения
Регби в Словении
Сборные Словении